Собачка — часть застёжки-молнии
 Собачка — деталь храпового механизма
 Собачка — уменьшительно-ласкательное к собака
 Собачка — обиходное название типографского символа @ (т.н. коммерческое at)
 Собачка — термин фигурного катания; то же, что фэн.

См. также 
 Большая Собачка